Гультсфред (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гультсфред — місто у Швеції, у лені Кальмар.